Antonio Chichiarelli – falsario italiano
 Barbara Chichiarelli – attrice italiana